Detiene il record di secondo allenatore ad aver allenato la stessa squadra per più tempo, con 42 anni e 5 mesi alla guida del Celtic.

Carriera 
Anche se Maley è nato a Newry, dove suo padre era un soldato dell'esercito britannico, la sua famiglia si trasferì in Scozia, quando era ancora giovanissimo. Da giovane, Maley era molto più coinvolto nell'atletica leggera che nel calcio, anche se aveva giocato alcune partite per i Cathcart Hazelbank Juniors nel 1886 e  sempre nello stesso anno.

È stato uno dei primissimi giocatori del , oltre che ad essere ancora oggi l'allenatore più vincente della storia dei Celts, con 16 campionati scozzesi e 14 coppe nazionali e tre double (1907, 1908 e 1914), oltre a primissime competizioni internazionali quali la British League Cup nel 1902 e l'Empire Exhibition Trophy del 1938, vinte nell'arco di quasi 43 anni.

Si è seduto sulla panchina del Celtic in più di  incontri, vincendone oltre . Durante la sua carriera non è mai sceso sotto il quinto posto.

Statistiche da allenatore

Club 
In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali 
 
Celtic: 1892-1893, 1893-1894, 1895-1896

 
Celtic: 1891-1892

Allenatore

Competizioni nazionali 
 
Celtic: 1897-1898, 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1918-1919, 1921-1922, 1925-1926, 1935-1936, 1937-1938

 
Celtic: 1899, 1900, 1903-1904, 1906-1907, 1907-1908, 1910-1911, 1911-1912, 1913-1914, 1922-1923, 1924-1925, 1926-1927, 1930-1931, 1932-1933, 1936-1937

 Glasgow Cup: 14
Celtic: 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1916, 1917, 1920, 1921, 1927, 1928, 1929, 1931, 1939

Competizioni internazionali 
 British League Cup
Celtic: 1902

 Empire Exhibition Trophy
Celtic: 1938

Note

Collegamenti esterni
 

Allenatori di calcio scozzesi
Calciatori scozzesi
Calciatori della Nazionale scozzese